Nicolas Paul Gustaf, född den 15 juni 2015 på Danderyds sjukhus, är en svensk prins och hertig av Ångermanland. Han är son till prinsessan Madeleine och Christopher O'Neill samt bror till prinsessan Leonore och prinsessan Adrienne. Han har plats nummer tio i den svenska tronföljden efter sin äldre syster Leonore och före sin yngre syster Adrienne.

Familjen är sedan 2018 bosatt i Florida.

Biografi

Födsel
Den 15 juni 2015 klockan 13:45 föddes prins Nicolas på Danderyds sjukhus. 
Han vägde 3 080 gram och var 49 centimeter lång. 
Dagen efter födseln sköts Kunglig salut med 21 skott från Skeppsholmen i Stockholm och från salutstationerna i Göteborg, Härnösand, Karlskrona och Boden. Den 17 juni höll kung Carl XVI Gustaf konselj på Stockholms slott och meddelade då prinsens namn och titel. Te Deum hölls i Slottskyrkan på Stockholms slott den 18 juni 2015.

Nicolas är hertig av Ångermanland, som tidigare aldrig varit hertigdöme.

Dop
Prins Nicolas döptes söndagen den 11 oktober 2015 i Svenska kyrkan i Drottningholms slottskyrka.  Officianter vid dopet var ärkebiskop Antje Jackelén, överhovpredikant Lars-Göran Lönnermark och pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen. Hans sex faddrar är hans morbror prins Carl Philip, hans faster Natascha Abensperg und Traun, en annan fasters man Henry D’Abo, hans mors kusin Gustaf Magnuson, hans fars vän Marco Wajselfisz och mors väninna Katarina von Horn. Vid dopet tilldelades prins Nicolas Serafimerordens insignier.

Namnet 
Namnet Nicolas har, i formen Nikolaus, tidigare förekommit inom dynastin Bernadotte; kung Oscar I:s yngste son hette Nikolaus August, men var mer känd som "prins August", och dennes yngste brorsons, prins Eugens, fullständiga namn var Eugen Napoleon Nikolaus. Nicolas delar t o m alla sina förnamn med sin morfars fars kusin Lennart Bernadotte, vars samtliga förnamn var Gustaf Lennart Nicolaus Paul.

En nutida släkting till prins Nicolas med samma namn är sysslingen prins Nicolas av Hohenzollern, barnbarn till prinsessan Birgitta. En annan är bryllingen Nikolai, greve av Monpezat, nummer sju i den danska tronföljden. En tredje är prins Nicolas mors syssling Nikolaos av Grekland och Danmark.

Också på faderns sida finns kopplingar till namnet Nicolas; Christopher O'Neill kallades detta i ungefär ett dygn av sin mor innan han slutligen fick tilltalsnamnet Christopher.

Namnet Paul har prinsen fått efter sin farfar Paul O'Neill och även från Christopher O'Neill som bär det som andranamn. Även på sin mors sida har prins Nicolas förfäder med namnet Paul, nämligen Paul av Württemberg och Paul I av Ryssland.

Namnet Gustaf kommer från morfar Carl XVI Gustaf och bars även av dennes far, farfar och farfars far och har haft stor betydelse i Sveriges kungalängd.

Inte längre medlem av det kungliga huset 
Den 7 oktober 2019 beslutade kung Carl XVI Gustaf om förändringar kring vilka av hans familjemedlemmar som skulle tillhöra det kungliga huset. Beslutet innebar att prins Carl Philips barn och prinsessan Madeleines barn inte längre tillhör det kungliga huset och inte längre har ställning som Kungliga Högheter. De behöll dock sina titlar som prins/prinsessa och hertig/hertiginna. I samband med detta förväntas prins Nicolas inte längre ha offentliga åtaganden på kungens uppdrag och betraktas framgent som privatperson. Han kommer inte heller ha begränsningar kring framtida anställningar och inte heller få sina levnadsomkostnader täckta av riksdagens anslag till kungen. Nicolas är fortsatt arvsberättigad till tronen.

Titlar, ordnar och utmärkelser 
 2015–2019 : Hans Kunglig Höghet Nicolas, Prins av Sverige, Hertig av Ångermanland
 2019: Nicolas, Prins av Sverige, Hertig av Ångermanland

Svenska ordnar och dekorationer 
  Riddare och Kommendör av Kungl. Maj:ts orden (Serafimerorden), räknas från födseln men tilldelades insignierna vid sitt dop den 11 oktober 2015.
 Riddare av Carl XIII:s orden, från födseln.

Anfäder

Kommentarer

Referenser

Noter

Externa länkar
 Kungahusets webbsida om prins Nicolas
 Kungahusets tidigare webbsida om prins Nicolas: 

Nummer tio i den svenska tronföljden

Svenska prinsar
Svenska hertigar
Huset Bernadotte
Artiklar med släktträd
Personer från Stockholm
Mottagare av Serafimerorden
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Födda 2015
Levande personer
Män
Ättlingar till Carl XVI Gustaf
Personer från Danderyds kommun